Hoaxilla – Der skeptische Podcast ist ein deutschsprachiger, in der Hauptsache zweimal im Monat erscheinender Themen-Podcast. Er wird vom Ehepaar Alexa Waschkau und Alexander Waschkau produziert und moderiert.

Hoaxilla beschäftigt sich mit der rationalen Erklärung von Mythen, Legenden, historischen Sagen und modernen Sagen. Das Entlarven von pseudowissenschaftlichen und parawissenschaftlichen Geschichten und von Verschwörungserzählungen aus wissenschaftlich-kritischer Sicht basiert auf kulturwissenschaftlichen, erzählforscherischen und psychologischen Betrachtungsansätzen.

Der Name Hoaxilla wird als Kofferwort aus Hoax sowie Godzilla oder dem Namen der Internet-Software Mozilla aufgelöst. Die erste Folge erschien im Mai 2010. Bis Juni 2012 lautete der Untertitel Der skeptische Podcast aus Münster, bis Januar 2022 Der skeptische Podcast aus Hamburg.

Formate

Hoaxilla-Podcast 
Die Hauptsendung weist ein einheitliches Erzählschema auf. Nach einer Einleitung erzählt Alexa Waschkau eine kurze „Story der Woche“, deren Wahrheitsgehalt zunächst offen gelassen wird. Im Hauptteil wird das jeweilige Thema der Sendung in Form eines Dialogs der beiden Moderatoren behandelt. Zum Schluss wird die Story der Woche aufgeklärt.

Im Rahmen der Einleitung oder vor dem Folgenende werden bei Bedarf organisatorische oder private Anmerkungen sowie gelegentlich Gewinnspiele und Danksagungen eingebracht. Auch Betrachtungen zur Kommunikation an sich finden in der grundsätzlich informellen Gesprächssituation statt. Die einzelnen Folgen haben im Mittel eine Länge von 45 bis 70 Minuten.

Über das Basisformat des Themen-Podcasts hinaus gibt es Folgen mit Elementen von True-Crime-, Talk- und People-Podcasts. In diesen Fällen besteht der Hauptteil aus einem Sach- oder Personen-Interview mit Gesprächsgästen. Als Hoaxilla Crime werden dabei historische Kriminalfälle wie Jack the Ripper oder der Mordfall Hinterkaifeck mit Fachleuten wie der Kriminalpsychologin Lydia Benecke oder dem forensischen Biologen Cornelius Courts aufgearbeitet. Auch zeitgenössische Themen wie Amokläufe oder als Satanistenmorde in der Öffentlichkeit debattierte Vorgänge werden betrachtet.

Der Podcast wurde unter anderem von taz, Welt, Skeptiker, DRadio Wissen und Norddeutschem Rundfunk rezipiert sowie vom Bayerischen Rundfunk empfohlen.

WildMics-Ferngespräch 
Das Ferngespräch ist ein Infotainment-Videoformat zur Wissenschaftskommunikation. Unter Leitung von Tommy Krappweis gestaltet ein Kernteam aus Hoaxilla, Lydia Benecke, Bernd Harder, Holm Gero Hümmler und Martin Moder eine themenbezogene Gesprächsreihe. Gäste sind Fachleute wie Florian Aigner, Annika Brockschmidt, Sophia Krappweis und Carsten Watzl. Das Ferngespräch wird seit März 2020 wöchentlich live produziert und über das Streamingportal Twitch auf dem Kanal WildMics ausgestrahlt, so dass das Live-Publikum schriftlich mit der Produktion interagieren kann. Die Zweitverwertung und Archivierung erfolgt als Video auf YouTube sowie bei Hoaxilla als Audio-Podcast unter WildMics Special. Im Fernsehen werden einzelne Episoden, die organisiert durch Nana Walzer und Daniel Gerer eine Förderung der Jungen Europäischen Föderalisten Österreich, von Europe Direct bzw. weiteren Partnerorganisationen erhalten, im R9 Regionales Fernsehen Österreich gesendet. Im Jahr 2021 zeichneten Land Tirol und Stadt Innsbruck das Format als Teil der Initiative #EUROPAgegenCovid19 mit dem Kaiser-Maximilian-Preis für europäische Verdienste auf regionaler und kommunaler Ebene aus.

Hoaxilla-TV 

Das Ehepaar Waschkau produzierte für das Video-on-Demand-Portal massengeschmack.tv von 2014 bis 2018 das Magazin Hoaxilla-TV im Auftrag der Produktionsfirma Alsterfilm des Hamburger Journalisten Holger Kreymeier. Es griff dafür Themen aus dem Podcast auf und präsentierte sie unter Einsatz von Bilddokumenten und Visualisierungen neu. Andere Themen wurden exklusiv behandelt und vereinzelt die Tonspuren von Interviews wiederum in den Podcast übernommen. Das Projekt Hoaxilla-TV endete mit der einhundertsten Folge. Mittlerweile distanziert sich Hoaxilla von Teilen des Programms von massengeschmack.tv. Massengeschmack.tv weist die Vorwürfe zurück.

The HoaX-Files-Bücher 
Unter dem Titel The HoaX-Files veröffentlichte Hoaxilla im JMB Verlag zwei Bücher, in denen verschiedene Themen des Podcasts in Schriftform verarbeitet werden. Die Sachkapitel sind mit einer fiktionalen Rahmenhandlung verbunden, in der die Waschkaus die Hauptrolle spielen. Im ersten Band mit dem Untertitel Horror, Spuk und Bloody Mary wurden u. a. die Themen Slenderman über die Bloody Mary bis zu Waverly Hills behandelt, der zweite Band mit dem Oberthema Gefährliche Tote dreht sich um Personen wie Graf Dracula oder Zombies. Die Titelbilder erstellte Sarah Burrini.

Episodenliste 
Diese Episodenliste enthält alle Episoden des Hoaxilla-Podcasts sowie der Wild-Mics-Ferngespräche mit Beteiligung von Hoaxilla, sortiert nach Veröffentlichungsdatum.

Hoaxilla-Podcast

WildMics-Specials 
Die ersten 122 WildMics-Specials basieren auf dem Format „Ferngespräch“, welches im Januar 2023 endete. Seit Februar 2023 gibt es das Nachfolgeformat „nachsitzen“.

Schriften

Weblinks 
 Hoaxilla – Der skeptische Podcast
 WildMics auf Twitch
 Hoaxilla-TV auf massengeschmack.tv

Einzelnachweise 

Podcast
Deutschsprachiges Medium
Skeptikerbewegung
Wissenschaftskommunikation